La Batalla de Reading puede referirse a:

 Batalla de Reading (871), entre los sajones que habitaban Inglaterra y los invasores daneses.

 Batalla de Reading (1688), dentro de la llamada Revolución Gloriosa, entre los soldados leales a Jacobo II y los seguidores de Guillermo de Orange y María.